Campigny puede referirse a:

 Campigny, comuna francesa situada en Calvados.
 Campigny, comuna francesa situada en Eure.